Dareios kan syfta på: 

 Dareios (namn) – ett namn
 Dareios I (549–486 f.Kr.), en persisk storkonung som regerade 522-485 f.Kr.
 Dareios II (400-talet f.Kr.),  kung av Persien 423-404 f.Kr.
 Dareios III (ca. 380– 330 f.Kr.), storkung av Persien 336-330 f.Kr.

Se även
 Darius (mytologisk gestalt) – en mytologisk gestalt på den persiska tronen
 Dariusserien – en serie shoot'em up-arkadspel utvecklade av Taito från 1987–2009.

pl:Dariusz